Rachael Elizabeth Flatt est une patineuse artistique américaine née le  à Del Mar. Durant sa carrière, elle a été championne du monde junior en 2008, championne des États-Unis en 2010 et obtenu quatre podiums en Grand Prix.

Elle a pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, et s'est classée septième.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance dans le comté de San Diego
Naissance en juillet 1992